Der Wahlkreis 81 Meppen ist ein Wahlkreis zur Wahl des niedersächsischen Landtages. Er umfasst die Städte Haren (Ems), Haselünne und Meppen; die Gemeinden Geeste, Twist und die Samtgemeinden Herzlake sowie Lengerich.

Landtagswahl 2022 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2022 traten im Wahlkreis Meppen sieben Direktkandidaten an. Direkt gewählte Abgeordnete ist Lara Evers (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 81.

Landtagswahl 2017 

Zur vorgezogenen Landtagswahl in Niedersachsen 2017 gab es im Wahlkreis 081 Meppen keine Einzelbewerbungen, aber 15 Landeslisten, davon fünf mit angeschlossenen Direktkandidaturen.

Das Direktmandat konnte Bernd-Carsten Hiebing mit 59,28 % erfolgreich verteidigen. Im November 2021 rückte Andrea Kötter in den Landtag nach.

Die Wahlbeteiligung lag mit 64,98 % über dem Landesdurchschnitt von 63,11 %.

|-
! Partei
! Direktkandidatur
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
|data-sort-value="1"| CDU
| 
| 59,28
| 55,46
|-
|data-sort-value="2"| SPD
| 
| 25,92
| 24,32
|-
|data-sort-value="3"| GRÜNE
| 
| 4,64
| 5,31
|-
|data-sort-value="4"| FDP
| 
| 7,00
| 7,54
|-
|data-sort-value="5"| DIE LINKE.
| 
| 3,16
| 2,32
|-
|data-sort-value="6"| AfD Niedersachsen
|
|
| 3,63
|-
|data-sort-value="9"| BGE
|
|
| 0,06
|-
|data-sort-value="13"| DM
|
|
| 0,08
|-
|data-sort-value="16"| FREIE WÄHLER
|
|
| 0,19
|-
|data-sort-value="17"| LKR Niedersachsen
|
|
| 0,01
|-
|data-sort-value="18"| ÖDP
|
|
| 0,05
|-
|data-sort-value="19"| Die PARTEI
|
|
| 0,38
|-
|data-sort-value="20"| Tierschutzpartei
|
|
| 0,43
|-
|data-sort-value="21"| PIRATEN
|
|
| 0,16
|-
|data-sort-value="22"| V-Partei³
|
|
| 0,05
|}

Landtagswahl 2013 

Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2013 traten im Wahlkreis Meppen fünf Direktkandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd-Carsten Hiebing (CDU). Der Wahlkreis trug die Wahlkreisnummer 81.

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 62,9
| 55,8
|-
| SPD
| 
| 24,6
| 21,5
|-
| FDP
| 
| 4,2
| 10,7
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 6,4
| 7,3
|-
| Piratenpartei || || ||1,7
|-
| DIE LINKE
| 
| 2,0
| 1,6
|-
| Freie Wähler || || ||0,6
|-
| NPD || || ||0,4
|-
| Die Freiheit || || ||0,3
|-
| PBC || || ||0,1
|-
| Bündnis 21/RRP || || ||0,0
|}

Die Wahlbeteiligung betrug 60,8 %.

Landtagswahl 2008 
Zur Landtagswahl in Niedersachsen 2008 traten im Wahlkreis Meppen sechs Kandidaten an. Direkt gewählter Abgeordneter ist Bernd-Carsten Hiebing (CDU).

|-
! Partei
! Direktkandidat
! Erststimmen
! Zweitstimmen
|-
| CDU
| 
| 63,8
| 63,7
|-
| SPD
| 
| 20,8
| 18,8
|-
| FDP
| 
| 5,6
| 7,1
|-
| Bündnis 90/Die Grünen
| 
| 3,5
| 3,8
|-
| Die Linke
| 
| 3,3
| 3,5
|-
| Freie Wähler Niedersachsen
| 
| 3,0
| 1,4
|-
| NPD
|
|
| 0,6
|-
| Familien-Partei
|
|
| 0,4
|-
| Mensch Umwelt Tierschutz
|
|
| 0,3
|-
| Ab jetzt
|
|
| 0,1
|-
| Die Friesen
|
|
| 0,1
|-
| Die Grauen
|
|
| 0,1
|-
| ödp
|
|
| 0,0
|-
| PBC
|
|
| 0,0
|-
| Demokratische Alternative
|
|
|
|-
| Republikaner
|
|
|
|}

Einzelnachweise 

Politik (Landkreis Emsland)